Haptocara är ett släkte av svampar. Haptocara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haptocara